The Winds – krótki wiersz angielskiego poety Algernona Charlesa Swinburne’a, opublikowany w tomiku Poems and Ballads. Third Series, wydanym w Londynie w 1889 roku przez spółkę wydawniczą Chatto & Windus. Utwór jest wystylizowany na dawną szkocką balladę. Składa się z czterech strof czterowersowych z rymami i aliteracjami (wan waves wide/I wot weel). Taka budowa była typowa dla epiki pogranicza angielsko-szkockiego.

O weary fa' the east wind,
And weary fa' the west:
And gin I were under the wan waves wide
I wot weel wad I rest.

O weary fa' the north wind,
And weary fa' the south:
The sea went ower my good lord's head
Or ever he kissed my mouth.

Weary fa' the windward rocks,
And weary fa' the lee:
They might hae sunken seven score ships,
And let my love's gang free.

And weary fa' ye, mariners a',
And weary fa' the sea:
It might hae taken an hundred men,
And let my ae love be.

Swinburne kilkakrotnie odwoływał się do tradycji dawnych angielskich i szkockich ballad, między innymi w utworze The Bride’s Tragedy.

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 
Utwory poetyckie Algernona Charlesa Swinburne’a
Utwory literackie z 1889